Le Pont-de-Beauvoisin – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia-Rodan-Alpy, w departamencie Isère
 Le Pont-de-Beauvoisin – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia-Rodan-Alpy, w departamencie Sabaudia